Уестърн енд Съдърн Оупън 2012 е 84-тото издание на Уестърн енд Съдърн Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2012. Провежда се в американския град Мейсън от 11 до 19 август.

Поставени тенисистки 
  Агнешка Радванска (четвъртфинал)
  Серина Уилямс (четвъртфинал)
  Саманта Стосър (четвъртфинал)
  Петра Квитова
  Анджелик Кербер
  Каролине Возняцки (осминафинал)
  Сара Ерани (осминафинал)
  Марион Бартоли (2 кръг)
  На Ли
  Ана Иванович (отказва се поради травма на десния крак)
  Доминика Цибулкова (2 кръг, отказва се)
  Мария Кириленко (1 кръг)
  Йелена Янкович (2 кръг)
  Франческа Скиавоне (2 кръг)
  Надя Петрова (2 кръг, отказва се поради световъртеж)
  Луцие Шафаржова (2 кръг)
  Анастасия Павлюченкова (четвъртфинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (осминафинал)
  Сара Ерани /  Роберта Винчи (четвъртфинал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (отказват се поради топлинен удар у Шведова)
  Мария Кириленко /  Надя Петрова (отказват се поради световъртеж у Петрова)
  Андреа Хлавачкова /  Луцие Храдецка
  Нурия Лягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес
  Ракел Копс-Джоунс /  Абигейл Спиърс (осминафинал)
  Катарина Среботник /  Цзе Джън

Схема на двойки

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Уестърн енд Съдърн Оупън